Kertész – cratere di Mercurio
 154141 Kertész – asteroide
 Adolf Kertész – calciatore
 André Kertész – fotografo
 Andreas Kertesz – schermidore
 Arpad Kertesz – fotografo
 Géza Kertész – calciatore e allenatore
 Gyula Kertész – calciatore e allenatore
 Imre Kertész – scrittore
 István Kertész – direttore d'orchestra
 Manó Kertész Kaminer – vero nome di Michael Curtiz
 Tamás Kertész – calciatore
 Vilmos Kertész – calciatore